Violetta steht für:
 Violetta, weiblicher Vorname – siehe dort auch zu Namensträgerinnen
 eine verkleinerte Bauform der Viola da gamba, Streichinstrument
 Violetta (Fernsehserie), argentinische Telenovela
 Violetta en vivo, Konzerttournee der Darsteller der Fernsehserie
 Violetta – Live in Concert, Dokumentarfilm zur Konzerttournee
 (557) Violetta, Asteroid des Hauptgürtels